Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 29 lipca – 1 sierpnia 1984 w Coto de Caza Equestrian Center w Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie

Drużynowo

Przypisy

Bibliografia 
 

1984